Гави:

 Гави — итальянские белые вина, производимые в регионе Пьемонт.
 Гави — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.
 Гави (род. 2004) — испанский футболист.